King Diamond Platinum Edition to wydany w 2004 roku przez Massacre Records box set zawierający trzy albumy duńskiej grupy heavymetalowej King Diamond. W skład zestawu wchodzą albumy The Spider’s Lullabye, The Graveyard oraz Nightmares in the Nineties.

Lista utworów

The Spider’s Lullabye 
 From The Other Side
 Killer
 The Poltergeist
 Dreams
 Moonlight
 Six Feet Under
 The Spider’s Lullabye
 Eastmann's Cure
 Room 17
 To The Morgue

The Graveyard 
 The Graveyard
 Black Hill Sanitarium
 Waiting
 Heads on The Wall
 Whispers
 I'm Not a Stranger
 Digging Graves
 Meet Me at Midnight
 Sleep Tight Little Baby
 Daddy
 Trick or Treat
 Up from The Grave
 I Am
 Lucy Forever

Nightmare in the Nineties 
 From The Other Side
 Waiting
 The Exorcist
 Eastmann's Cure
 Just a Shadow
 Cross of Baron Samedi
 Trick or Treat
 One Down Two To Go
 Catacomb
 Six Feet Under
 Lucy Forever
 The Trees Have Eyes
 LOA House
 Peace of Mind

Albumy muzyczne wydane w roku 2004
Albumy King Diamond